Therese von Sachsen-Altenburg ist der Name folgender Personen:
* Therese von Sachsen-Altenburg (1823–1915), Prinzessin von Sachsen-Altenburg
 Therese von Sachsen-Altenburg (1836–1914), Prinzessin von Sachsen-Altenburg und Herzogin von Dalekarlien